Kommunitet kan syfta på:

 Kommunitet (universitet) – en tidigare inrättning på universitet eller annan högre skola, som var till för att underlätta för fattiga studenter
 Kristna kommuniteter –  en form av gemenskap eller organisation där deltagarna samlas kring gemensamma intressen